

Nautica 
Todaro – mercantile italiano
Todaro (S526) – sottomarino della Marina Militare
Classe Todaro – classe di sottomarini

Persone 
 Agostino Todaro – giurista, botanico e politico italiano
 Angelo Todaro – fumettista e saggista italiano
 Francesco Todaro – politico italiano
 Francesco Todaro – docente e politico italiano
 José Todaro – tenore lirico italo-francese
 Marcello Todaro – chitarrista italiano
 Michael Todaro – economista statunitense
 Raimondo Todaro – ballerino e attore italiano
 Salvatore Todaro – militare italiano
 Silvestro Todaro (1752-1821) - vescovo cattolico italiano